Kobylak – osiedle w Kobyłce
 Kobylak – osiedle w Zielonce
 Kobylak – potok, prawy dopływ Raby
 Kobylak – dieriewnia w zachodniej Rosji, w obwodzie pskowskim